Сезон 2019/20 стал для «Нью-Йорк Айлендерс» 48-м в Национальной хоккейной лиге. Регулярный чемпионат для «Айлендерс» стартовал 4 октября 2019 года домашним матчем против «Вашингтон Кэпиталз», а по плану должен был завершится 4 апреля 2020 года против «Нью-Джерси Девилз» также на домашнем льду. Однако 12 марта сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса, а 26 мая было объявлено что регулярный чемпионат доигран не будет. Как и в сезоне 2018/19 клуб разделил домашние матчи между аренами «Барклайс-центр» и «Нассау Ветеранз Мемориал Колизеум».

Турнирное положение

В дивизионе

В конференции

Расписание и результаты матчей

Предсезонные матчи

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Состав

Статистика игроков

Полевые игроки

Вратари 

†Игрок пришёл в команду по ходу сезона. Статистика указана только за «Айлендерс».
‡Игрок ушёл из команды по ходу сезона. Статистика указана только за «Айлендерс».

Сделки

Обмены

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Завершили карьеру

Подписание контрактов

Драфт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Нью-Йорк Айлендерс» 

Н
Нью-Йорк Айлендерс
2019 год в хоккее
2020 год в хоккее